

Patronyme 

 Alison Dunlap (née en 1969), coureuse cycliste américaine ;
 David Dunlap (1910-1994), rameur d'aviron américain ;
 David Alexander Dunlap (1863-1924), avocat, homme d'affaires et philanthrope canadien
 Dawn Dunlap (née en 1962), actrice américaine ;
 Paul Dunlap (1919-2010), compositeur américain ;
 Robert H. Dunlap (1879-1931), général américain ;
 Scott R. Dunlap (1892-1970), réalisateur américain ;
 Susan Dunlap (1943-), femme de lettres américaine, auteure de roman policier ;
 Victoria Dunlap (née en 1989), joueuse américaine de basket-ball.

Toponyme 

 Dunlap, un village situé au centre-est du comté de Peoria dans l'Illinois.
 Dunlap, ville du comté de Harrison, en Iowa.
Dunlap (Kansas).
 Dunlap, siège du comté de Sequatchie, dans l’État du Tennessee.

Voir aussi 
 Observatoire David Dunlap, observatoire astronomique situé à Richmond Hill, au nord de l'agglomération de Toronto au Canada.